Bunners ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Bunners (* 1934), deutscher Theologe
 David Bunners (* 1966), deutscher Schauspieler
 Johann A. Bunners (* 1975), deutscher Drehbuchautor

Siehe auch:
 Bunner